JASA steht für:
 Journal of the Acoustical Society of America, ein wissenschaftliches Magazin
 Journal of the American Statistical Association, ein wissenschaftliches Magazin

Jasa steht für:
 Jasa, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Huesca
 Jasa, mongolische Gesetzessammlung, siehe Jassa

Siehe auch:
 IASA
 Yasa

Abkürzung